Delekat ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Delekat (1892–1970), Mainzer Theologe
 Lienhard Delekat (1928–2004), Bonner Alttestamentler

Siehe auch:
 Delikat
 Delegat